MÄR steht für:
 MÄR – Märchen Awakens Romance, japanischer Manga von Nobuyuki Anzai

Mär steht für:
 Mär, abwertende Bezeichnung vor allem für moderne Sagen und andere Geschichten oder Vorstellungen, die sich als falsch herausgestellt haben

Siehe auch:
 Märchen

Abkürzung